Baie is het Franse woord voor baai.

Het kan verwijzen naar:
Baie des Anges, een baai in de Middellandse Zee bij Nice
Baie-James, een voormalige gemeente in Canada
Baie-Comeau, een plaats in Canada
Kanton Baie-Mahault, een kanton van het Franse departement Guadeloupe 
Baie-Mahault, een gemeente in het Franse overzeese departement Guadeloupe
Baie Lazare, een district van de Seychellen
Baie Sainte Anne, een district van de Seychellen
Baie-de-Henne, een gemeente in Haïti
Baie-Saint-Paul, een plaats in Canada